La nostra storia  – singolo di Petula Clark del 1963
 La nostra storia  – album di Francesco De Gregori del 1987
 La nostra storia  – album di Raffaello del 2006
 La nostra storia  – singolo di Raffaello del 2006
 La nostra storia (The Story of Us) – film TV diretto da Scott Smith del 2019
 La nostra storia (El olvido que seremos) – film diretto da Fernando Trueba del 2020